Sinkgraven ist der Familienname folgender Personen:

 Daley Sinkgraven (* 1995), niederländischer Fußballspieler
 Harry Sinkgraven (* 1966), niederländischer Fußballspieler und -trainer